Nganjuk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Nganjuk (ort i Indonesien), ort och kabupaten, Jawa Timur, 
 Kecamatan Nganjuk, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar